Okręty US Navy o nazwie USS  "Guitarro":
 Pierwszy  był okrętem podwodnym będącym w służbie w latach 1944-1945, 1952-1953 i w 1954.
 Drugi  był okrętem podwodnym będącym w służbie w latach 1972-1992.

Guitarro